Davis Cup 2012, oficiálně se jménem sponzora Davis Cup by BNP Paribas 2012, byl 101. ročník nejdůležitější týmové soutěže mužů v tenise, jejíž první kolo se konalo 10. – 12. února. Soutěž skončila finálovým zápasem v období 16. – 18. listopadu.

Los soutěže proběhl 21. září 2011 v thajském hlavním městě Bangkoku.

Vítězem se stala Česká republika, která ve finále zdolala Španělsko 3:2 na zápasy a připsala si druhý titul, když předchozí vítězství zaznamenala pod hlavičkou Československa v roce 1980.

Světová skupina

Účastníci

Nasazení týmů 
   (finále)
   (semifinále)
  (čtvrtfinále)
  (čtvrtfinále)
 ' (vítěz)
  (semifinále)
  (čtvrtfinále)
  (1. kolo)

Pavouk

Finále

Česko vs. Španělsko

Baráž o Světovou skupinu 

{| class="wikitable" cellspacing="1" style="border:1px solid #aaa;"
|-
!Domácí !! Výsledek !! Hosté !! Dějiště !! Povrch
|-
|  || style="text-align:center;"|4–1 ||  || Nur-Sultan, Kazachstán || antuka (hala)
|-
|  || style="text-align:center;"|3–2 ||  || Hamburk, Německo || antuka (venku)
|-
|  || style="text-align:center;"|2–3 ||  || Tokio, Japonsko || pevný povrch (venku) 
|-
|  || style="text-align:center;"|5–0 ||  || Brusel, Belgie || antuka (venku)
|-
|  || style="text-align:center;"|4–1 ||  || Montréal, Kanada || pevný povrch (venku)
|-
|  || style="text-align:center;"|5–0 ||  || São José do Rio Preto, Brazílie || rowspan=3| antuka (venku)
|-
|  || style="text-align:center;"|4–1 ||  || Neapol, Itálie
|-
|  || style="text-align:center;"|2–3 ||  || Amsterdam, Nizozemsko
|}

Vítězné týmy se kvalifikovaly do Světové skupiny Davisova poháru 2013.

 Americká zóna 

 1. skupina Nasazené týmy:
 
 

Nenasazené týmy:
 
 
 
 

 Pavouk 

 2. skupina Nasazené týmy:
 
 
 
 

Nenasazené týmy:
 
 
 
 

 Pavouk 

 3. skupina Týmy:
 
 
 
  - postupuje do 2.skupiny v roce 2013
  - postupuje do 2.skupiny v roce 2013
 
 
 
 
 

 Zóna Asie a Oceánie 

 1. skupina Nasazené týmy:
 
 

Nenasazené týmy:
 
 
 
 
 

 Pavouk 

 2. skupina Nasazené týmy:
 
 
 
 

Nenasazené týmy:
 
 
 
 

 Pavouk 

 3. skupina 
Týmy
  - sestupuje do 4. skupiny v roce 2013
 
  - postupuje do 2. skupiny v roce 2013
  - sestupuje do 4. skupiny v roce 2013
 
 
  - postupuje do 2. skupiny v roce 2013
 

 4. skupina 
Týmy
 
  - postupuje do 3. skupiny v roce 2013
 
 
 
 
 
 
 
  - postupují do 3.skupiny v roce 2013

 Zóna Evropy a Afriky 

 1. skupina Nasazené týmy:
 
 
 
 

Nenasazené týmy:
 
 
 
 
 
 
 

 Pavouk 

 2. skupina Nasazené týmy:
 
 
 
 
 
 
 
 

Nenasazené týmy:
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pavouk 

 3. skupina Evropa 
Týmy
 
 
 
  - postup do 2.skupiny v roce 2013
 
 
 
  - postup do 2.skupiny v roce 2013
 
 
 
 
 

 3. skupina Afrika 
Týmy
 
  - postup do 2.skupiny v roce 2013
 
 
 
 
 ''' - postup do 2.skupiny v roce 2013

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Davis Cup – oficiální stránky